Mayenne je lahko:

 Mayenne - departma v Franciji,
 Mayenne - kraj in občina v Franciji,
 Mayenne - reka v Franciji.